El término Bandera de la República de China, o simplemente de China, puede referirse a:

 la bandera de la República de China, enseña actual de tal república, también conocida como Taiwán;
 la bandera de la República Popular China, país conocido simplemente como China.
 la bandera usada por la República de China (1912-1949).
 Anexo:Banderas de China